Бобан Апостолов (, род. 1984 году) — северомакедонский композитор, автор песен, аранжировщик и продюсер.

Биография 
Бобан Апостолов родился в 1984 году в Югославии. В шесть лет он начал играть на скрипке в музыкальной школе Илии Николовски-Луй, продолжил учёбу в музыкальной средней школе, Музыкальной академии в Скопье и музыкальный колледж Беркли в Бостоне по специальности студийное производство.

В 2009—2014 годах он участвовал в качестве менеджера по производству, профессионального инструмента и звукорежиссёра в проекте F. A. M. E. — Компания по записи и производству оркестровой музыки, специализирующаяся на кино, телевидении, документальном кино, видеоиграх и издательском деле.

Некоторые из проектов, в которых он участвовал, записывая оркестровую музыку для фильмов, таковы: Hostel: Part III, Camus, Keryti, Zwart Water, Omaggio a Roma (кастинг Моника Белуччи), Ana Winter, Hostel 3, Marea de Arena, 2033, La Commanderie, Joseph et sa fille, Les colts de l’or noi, Sound of Noise, The Lost Medallion, и ещё много названий для таких постановок, как TF1, EMI Music, Universal Music Group, Canal+, National Geographic.

Бобан является основателем Loops Lab Media, Компания специализируется на создании профессиональных музыкальных Семплов, Луперов, Ударных установок, rонструкторов и стоковой музыки.

С 2014 года он является голосующим членом премии «Грэмми».

Дискография

Синглы

Примечания

Ссылки 
 official website

Композиторы Северной Македонии